Metrotram steht für:
 Metrotram Wolgograd
 Metrotram Krywyj Rih
 die sogenannten MetroTram-Linien der Straßenbahn Berlin, siehe Straßenbahn Berlin #Nummernschema seit den 2000er-Jahren 
 Midland Metro

Siehe auch:
 Metrobus
 Premetro
 U-Straßenbahn